Malerba ist der Familienname folgender Personen:
 Franco Malerba (* 1946), italienischer Astronaut
 Gian-Emilio Malerba (1880–1926), italienischer Maler
 Luigi Malerba (1927–2008), italienischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Ricardo Malerba (1905–1974), argentinischer Bandoneonist, Bandleader und Tangokomponist

Malerba bezeichnet außerdem:
 (9897) Malerba, ein Asteroid des Hauptgürtels